Джагнот () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джагнот, Анируд (род. 1930) — политический деятель Маврикия, трижды премьер-министр, президент Маврикия.
 Джагнот, Правинд (род. 1961) — премьер-министр Маврикия с 23 января 2017 года.